Demokratische Partei Kurdistans steht für:

 Demokratische Partei Kurdistans im Irak
 Demokratische Partei Kurdistan-Syrien
 Demokratische Partei Kurdistans-Türkei
 Demokratische Partei Kurdistan-Iran